Il singolare del torneo di tennis Maia Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan Carlos Ferrero che ha battuto in finale Mariano Hood 6-3, 5-7, 6-3.

Teste di serie 

 German Puentes-Alcaniz (quarti di finale)
 Juan Carlos Ferrero (Campione)
 Gastón Etlis (quarti di finale)
 Ivan Ljubičić (primo turno)

 Jan Frode Andersen (primo turno)
 Marco Meneschincheri (primo turno)
 Márcio Carlsson (secondo turno)
 Tomáš Zíb (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Maia Challenger 1999